Tamarin (Suriname), een dorp aan de Cotticarivier in Suriname
 Tamarins, een geslacht van klauwaapjes uit de regenwouden van Latijns-Amerika